Astrid Carolina Herrera Irrazábal – modella e attrice venezuelana
 Juan Manuel Irrazábal – politico argentino
 Julio Irrazábal – calciatore paraguaiano
 Yonatan Irrazábal – calciatore uruguaiano